Optimizacija je lahko:

 optimizacija, panoga matematike, ki se ukvarja z iskanjem maksimuma in minimuma funkcij znotraj nekih meja.
 optimizacija, v računalništvu proces izpopolnitve sistema na način, ki povečuje hitrost izvajanja, pasovno širino ali zmanjšuje porabo pomnilnika
 optimizacija (ekonomija)
 optimizacija spletnih strani, postopek, s katerim izboljšamo položaj spletne strani na spletnih iskalnikih